Fenioux (Charente-Maritime)
 Fenioux (Deux-Sèvres)